Akcent ist der Name

 einer polnischen Band, siehe Akcent (polnische Band)
 einer rumänischen Band, siehe Akcent (rumänische Band)

Siehe auch:
 Akzent
 Accent